David Chevalier, né le  à Enghien-les-Bains, est un disc jockey et producteur de musique français.

Biographie
Il a commencé sa carrière en 2006 au Redlight, un club situé sous la tour Montparnasse. 

Il y a cumulé son travail de dj-producteur avec celui de programmateur. Il a reçu quelques figures de la scène électronique internationale telles que Sander Kleinenberg ou Eric Prydz.
David Chevalier a également joué sur les soirées officielles à Paris des labels anglais Renaissance, Toolroom ou encore Ministry of Sound, ainsi que sur les dernières dates parisiennes de Carl Cox.

A la rentrée 2008, il intègre la grille des programmes de Underground FG, la webradio de Radio FG.

Côté productions, après avoir remixé des artistes comme David Vendetta ou Eddie Amador, David Chevalier décide de créer son label « Used Records » aux influences progressives et electro prononcées à la fin de l'année 2009… 

Fin 2010, il lance une radio electro nommée Prysm Radio.

Productions, Remixes, Compilations

2010 
 THE BEATTHIEFS & JONATHAN ULYSSES feat. CHERIE GARDNER - Pressure (E-Play & David Chevalier Remix) - Used Records
 BASS FLY - Deep in my heart (David Chevalier BBQ Mix) - Used Records
 KYZEN - Authentic (David Chevalier Remix) - Used Records

2009 
 TONY W - Underground (David Chevalier Remix) - Resolution Recordings
 ALEKS CAMERON feat. WILL DIAMOND - Shine On (David Chevalier 101 Hudson Remix) - Suka Records
 KEITH THOMPSON - Truly (David Chevalier Remix)
 THE FRENCHMASTERZ - Fantasy (David Chevalier Remix) - Are Records
 DAVID VENDETTA feat. BARBARA TUCKER - Anticipation (David Chevalier Vocal Remix) - Paradise Records / DJ Center
 THE HENCHMEN - USA (David Chevalier Remix) - Work Machine
 DAVID CHEVALIER Vs EBTG - Missing - Used Records
 E-PLAY - Morphine (David Chevalier Club BPM Mix) - Pool E Music

2008 
 D-LITE - Come into my world (David Chevalier Remix)
 REDLIGHT PARIS CD ALBUM mixed by David Chevalier - Cyber Productions
 AARON WAVES - Please don't go (David Chevalier Remix)- Gardenia Records
 MIKE CORTEZ - Sexy Girl (David C Dub Mix / David C Vocal Mix) - Work Machine
 KEITH THOMPSON - 6 o'clock (David C Extended Remix) - Monster Bang Records

2007 
 SAMI DEE - Metal Alarm (David Chevalier Remix) - Deepsound Records
 PRAX PARIS feat. JOE SMOOTH - Promised Land (David C Remix) - Airplay Records
 DAVID VENDETTA - Break For Love (David C. Redlight Mix) - Paradise Records

2006 
 DAVID VENDETTA - Unidos para la musica (David C. Redlight Mix) - Stealth Records / Paradise / DJ Center
 JASON HERD - So Strong (David C. Redlight Mix) - JFunk Records
 JOEY NEGRO - Make a move on me (David C. & Master Dam Remix) - CDR
 DAVID C & MASTER DAM - Captain D (Non finalized Mix) - CDR

Notes et références 

Producteur français de musique
Disc jockey français
Naissance en juin 1979
Naissance à Enghien-les-Bains